Assemblée Nationale, z fr. Zgromadzenie Narodowe – nazwa parlamentu lub jego izby (np.  Zgromadzenie Narodowe we Francji)
 Assemblée Nationale – stacja paryskiego metra